– участница японской идол-группы AKB48, где входит в состав Team A (команды «A»).

Биография 
Мукаити родилась в префектуре Сайтама. Она играла в теннис с 1-го класса в начальной школе до 3-го класса в средней школе.

Карьера 
Перед вступлением в группу, ещё будучи ребёнком, Мукаити была актрисой, представляя актёрское агентство Central G. Она ушла в 5-й класс, чтобы сосредоточиться на учёбе, и после перехода в среднюю школу, Мукаити стала представлять актёрское агентство II Concept. Она снялась в нескольких телевизионных драмах, таких как Unfair, и фильмах, таких как Unfair: The Movie.

В январе 2013 года Мукаити приняла участие и прошла прослушивание 15-го поколения AKB48, присоединившись к группе в качестве стажёра.

В феврале 2014 года, во время выступления в группе Daisokaku Matsuri, Мукаити была переведена в Команду 4. В апреле 2014 года Мукаити сконцентрировалась на песне "Heavy Rotation", после того, как она была предложена ей Юко Осима, который заканчивал обучение. Она также снялась в Sailor Zombie в качестве гостевой роли во втором эпизоде.

Мукаити была выбрана, чтобы спеть 38-й заглавный трек группы, "Kibouteki Refrain".

Мукаити принимала участие в съёмках фильма Unfair: The End, заключительной части серии Unfair, выпущенного в сентябре 2015 года. Продюсер, который не знал, что Мукаити присоединилась к группе AKB48, сказал, что роль Мукаити очень важна и что если Мукаити покинет развлекательную индустрию, то он хотел бы вернуть её на эту роль.

Мукаити получила центральное место в 44-м сингле группы, "Tsubasa wa Iranai", который был выпущен 1 июня 2016.

Дискография

Синглы в составе AKB48

Появления

В этапах 
 Kenkyuusei этап AKB48 
 
 3-й этап Команды 4

Телепрограммы 
 SMAP X SMAP (2005)
 AKBingo! (2013 – наст. время)
  (2013 – наст. время)
  (2014 – 2016)
  (2014 – наст. время)
  (2014)
  (2014 – 2015)

Драмы 
 (яп. 利家とまつ) (2002)
 (яп. ウエディングプランナー) (2002), дочь Юми
 Unfair (2006), Сато Мио
 (яп. 医龍) (2006), Фудзиёси Джури
 (яп. パパの涙で子は育つ) (2007), Кавамура Кая
 (яп. フライトパニック) (2007)
 (яп. 働きマン) (2007)
 (яп. セーラーゾンビ) (2014), большой зомби (ЕР 2)
 (яп. マジすか学園4) (2015), Следующее поколение (Команда Хинабе)
 (яп. マジすか学園5) (2015), Следующее поколение (Команда Хинабе)
 (яп. AKBホラーナイト アドレナリンの夜) EP.21 - Старшая Сестра (2015), Икуко
 (яп. 劇場霊からの招待状) Эпизод 8 (2015) как Майю Идзуми
 (яп. AKBラブナイト 恋工場) ЕР.37 - два опасных пассажира (2016), Мирай
 (яп. クロウズ ブラッド) (2016), Нами Катаяма
 (яп. キャバすか学園) (2016), Следующее поколение (Фугу)
 (яп. 豆腐プロレス) (2017), Мион Мукаити/Клубничная Мукаити, Мукаити Ежевика

Фильмы 
 Bayside Shakedown 2 (2003), Рикако
 Unfair: The Movie (2007), Сато Мио
 (яп. ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌) (2008), Харука
 (яп. トワイライトシンドローム デッドクルーズ) (2008)
 Unfair: The End (2015), Сато Мио

Образовательная деятельность 
 (яп. NHK高校講座) (2014 – наст. время)

Журналы 
 Love Berry, Tokuma Shoten 2001-2012 и как эксклюзивная модель с декабря 2015 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль группы AKB48
 Мион Мукаити на Google+

Родившиеся в 1998 году
Музыканты AKB48
Идолы (японские артисты)
Википедия:Биографии современников